Langmann steht für:

 Langmann (Patrizier), Nürnberger Patrizierfamilie

Langmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Langmann (1306–1375), deutsche Nonne und Mystikerin
 Claude Berel Langmann, Künstlername Claude Berri (1934–2009), französischer Schauspieler, Filmregisseur und -produzent
 Florian Langmann (* 1983), deutscher Pokerspieler
 Gerhard Langmann (1932–2001), österreichischer Archäologe
 Hans Joachim Langmann (1924–2021), deutscher Physiker und Unternehmer
 Heinz Langmann (* 20. Jh.), deutscher Hockeyspieler
 Jonas Langmann (* 1991), deutscher Eishockeytorwart
 Klaus Langmann (* 1947), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Leonhard Langmann (1920–2001), deutscher Politiker (SPD)
 Nico Langmann (* 1997), österreichischer Rollstuhltennis-Spieler
 Otto Langmann (1898–1956), deutscher Botschafter
 Philipp Langmann (1862–1931), österreichischer Dramatiker
 Thomas Langmann (* 1971), französischer Regisseur und Produzent

Langmann ist der Ortsname von:

 Langmann (Gemeinde Innerschwand), Ortsteil von Innerschwand, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:

 Langmann-Stausee
 Langemann
 Langermann